Чемпионат Франции по футболу 1938/1939 — 7-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Сет» стал чемпионом Франции в  2-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 766 голов.

В свете приближающейся войны, 14 клубов Дивизиона 1 получают право остаться в дивизионе при условии сохранения своей деятельности после объявления общей мобилизации.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов 
 «Сошо» — «Канн»  — 7:3
 «Фив» — «Гавр»  — 7:3
 Самая крупная победа в гостях:  —4 гола 
 «Антиб» — «Сент-Этьен»  — 0:4
 «Канн» — «Фив»  — 1:5
 «Рубе» — «Ланс»  — 1:5
 «Фив» — «Ланс»  — 0:4
 Самая крупная победа дома:  8 голов 
 «Сошо» — «Гавр»  — 8:0
 «Сошо» — «Эксельсиор»  — 8:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1938/1939
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1938 году
Спорт во Франции в 1939 году